Холмберг () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Холмберг, Вернер (1830—1860) — финский художник-пейзажист.
 Холмберг, Питер (род. 1960) — яхтсмен из Американских Виргинских островов, обладатель первой и единственной олимпийской медали в истории страны.
 Холмберг, Эдуардо Ладислао (1852—1937) — аргентинский натуралист и романист.
 См. также 
 Хольмберг